Příjmení Zbavitel nosí více významných osobností:

 Dušan Zbavitel (1925–2012) – český indolog a překladatel
 Jan Zbavitel (* 1942) – český dirigent a pedagog
 Miloš Zbavitel (1921–2014) – český herec, režisér a dramaturg